
Chacha peut désigner :
 Cha-cha, le nom raccourci de la danse cha-cha-cha et du genre de musique cha-cha-cha ;

Personnes 
 Chacha, un autre nom donné à Yodo-dono, important personnage de l'époque Sengoku ;
 Chacha, un écrivain, poète, nouvelliste et romancier amazigh rifain ;
 Jingjing et Chacha, personnages virtuels qui informent les internautes sur certains sites chinois
 Chacha Chirvachidzé, prince géorgien du , d'origine azerie

Lieu 
 Circonscription de Chacha, en Éthiopie

Divers 
 Tchatcha, une liqueur géorgienne à base de marc de raisin ;
 Cha-Cha, une friandise fabriquée par la biscuiterie LU ;
 homme, dans la langue des Aymara ;
 la langue morte parlée autrefois par les Chachapoyas ;
 une sorte de maraca utilisée pour la musique des Antilles françaises ;
 le nom donné , d'après son cri, à la grive litorne ;
 le titre donné au responsable du commerce dans l'ancien royaume du Dahomey (actuel Bénin).
 Un nom de chien portugais
 Akazukin Chacha, manga de Min Ayahana, adapté en anime
 Cha Cha Slide, titre d'une chanson de MC Casper
 Cha-cha gohan, plat japonais
 ChaCha (cryptologie), famille de chiffrements par flot

Voir aussi